Cathédrale Saint-Basile peut désigner:

 Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou, cathédrale à Moscou, en Russie ,
 Cathédrale Saint-Basile-le-Grand de Bucarest, première église roumaine unie à Rome (gréco-catholique) édifiée à Bucarest .

Voir aussi 
 
 

Basile
~